Unió Esportiva Olot, S.A.D. – hiszpański klub piłkarski, występujący w Tercera División, mający siedzibę w mieście Olot.

Sezony 

 3 sezonów w Segunda División B
 29 sezony w Tercera División

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 

Hiszpańskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1921